Киктенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киктенко, Владимир Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Киктенко, Вячеслав Вячеславович (род. 1952) — советский, русский писатель, переводчик, литературовед.